Naselja u BiH:
 Vlahovići (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje
 Vlahovići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Vlahovići (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Vlahovići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Vlahovići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Naselja u Crnoj Gori:
 Vlahovići (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin